Lumbini (plaats), een plaats in het zuiden van Nepal aan de grens met India
Lumbini (zone), een van de 14 zones van Nepal